Юрий (Георгий) Михайлович Королько́в  (6 мая 1906, Сасово, Тамбовская губерния — 21 октября 1981, Москва) — русский советский писатель, журналист.

Биография 
Родился в семье агронома в с. Сасово Тамбовской губернии (ныне Рязанская область). Учился в Сасовской школе второй ступени. В 1922 году был принят в комсомол. Учился в институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1925—1928, окончил 3 курса).

Свою литературную деятельность начал с работы в редакции «Комсомольской правды» в 1927 году. Начал печататься в 1928 году. Работал корреспондентом ряда центральных газет («Правда», «Комсомольской правды», «Красная звезда») за рубежом. Автор историко-документальных романов и повестей. В 1928 году вступил в ВКП(б). В 1929 году в качестве корреспондента газеты «Комсомольская правда» совершил кругосветное путешествие на ледоколе «Ли́тке» и выпустил свою первую книгу «В тропики на ледорезе».

В годы Великой Отечественной войны сотрудничал в армейских фронтовых газетах ("На разгром врага", 1 Ударная Армия; и другие)  Подполковник. Член СП СССР с 1942. После войны — в газетах «Красная звезда», «Правда», журнале «Крокодил».

Увиденное и пережитое на фронте дало темы для многих его документально-художественных произведений, адресованных, в основном, взрослому читателю.

Основную известность получил как автор выдающегося романа-хроники, дилогии "Тайны войны" в 2-х томах (1946 - 1958 г.г.), третье издание которого появилось в свет в киевском государственном издательстве художественной литературы в 1963 году. Издание объединило в себе собственно "Тайны войны" и второй роман "Так было..." (1961), рассказывающие на основе архивных материалов, в том числе документов Нюрнбергского трибунала, о тайных пружинах второй мировой войны и героической борьбе советских патриотов на фронтах ВОВ, антифашистов за рубежом против германского нацизма и международного фашизма, борьбе национально-освободительного подполья в оккупированных гитлеровскими войсками европейских странах, деятельности противоборствующих дипломатических миссий и военных разведок. 

Урна с прахом захоронена в закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища города Москвы.

Список произведений 
 В тропики на ледорезе. (Рейс «Фёдора Литке»). — М.: Моск. рабочий, 1930.
 Испания в огне. 10 дней в Республиканской Испании. — М.: Мол. гвардия, 1937.
 К берегам Немана. Эпизоды освободительного похода по Западной Белоруссии. — М.: Воениздат, 1940.
 Комсомольцы на фронте. Очерки о бойцах-комсомольцах, участниках войны с белофиннами. — М.: Мол. гвардия, 1940.
 Корольков Ю. М., Исбах А. А. 123-я в боях с белофиннами. — М.: Воениздат, 1941.
 Снайперы. — М.: Мол. гвардия, 1941.
 Цена оружия. Истребитель Герой Советского Союза Хазимурза Мильдзихов. — М.: Мол. гвардия, 1942.
 Автоматчик Мильдзихов. — М.: Воениздат, 1943.
 Янки в Германии. — М.: Правда, 1950.
 В Германии после войны. Записки корреспондента. — М.: Сов. писатель, 1951.
 Партизан Лёня Голиков. Повесть. — М.: Мол. гвардия, 1955. — 318с.
 Тайны войны. Роман-хроника. — М.: Сов. писатель, 1957.
 Жизнь — песня. Жизнь и борьба поэта Мусы Джалиля. — М.: Госполитиздат, 1959.
 Через сорок смертей. Документальная повесть. — М.: Мол. гвардия, 1960. — 288с.
 Так было… Роман-хроника. — М.: Сов. писатель, 1961.
 В Германии после войны… и ещё через двадцать лет. — М.: Сов. писатель, 1965.
 Человек, для которого не было тайн (Рихард Зорге). — М.: Политиздат, 1965.
 В катакомбах Одессы. Документальная повесть. — М.: Мол. гвардия, 1968.
 Кио ку мицу! Совершенно секретно — при опасности — сжечь! Роман-хроника. — М.: Сов. писатель, 1970.
 Операция «Форт». — М.: Сов. Россия, 1970. 464 страниц; 100.000
 Где-то в Германии… Документальная повесть. — М.: Политиздат, 1971.
 Не пропавший без вести… М.: Политиздат, 1971. — 120с.
 Феликс — значит счастливый. Повесть о Феликсе Дзержинском. — М.: Политиздат, 1974.
 Далёкое, не забытое…. — М.: Сов. Россия, 1975.
В годы большой войны. — М.: Советский писатель, 1981, 1983

Литература 
 Советские детские писатели: биобиблиогр. словарь (1917—1957). — М., 1961. — С.197
 Лунин И. Ф. Корольков Юрий (Георгий) Михайлович // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Сов. энцикл., 1966. — Т.3. — С.757;
 Гаврилов И. Н. Корольков Юрий Михайлович // Рязанская энциклопедия: Справ. материалы. — Рязань, 1992. — Т.IV
 Гаврилов И. Н. Литературная Рязань: биобиблиогр. словарь. — С.45-46.
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. — М., 1997. — С. 232.
Горбачев А.Н. Военные газеты периода 1900-2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019,с.18

Ссылки 
 Корольков Юрий (Георгий) Михайлович // Календарь знаменательных и памятных дат на 1-е полугод. 1971 г. — Оренбург, 1970. — С.43-46;
 Ю. М. Королькову — 75 лет // Литературная газета. — 1981, 20 мая;

Члены КПСС
Русские писатели XX века
Биографы
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища